Moeders voor Moeders (Nederland)
Moeders voor Moeders (België)